Semion Zinovievitsj Alapin (Russisch: Семён Зиновьевич Алапин) (Sint-Petersburg, 7 november 1856 – Heidelberg, 15 juli 1923) was een schaker uit Litouwen. Alapin had zijn beste tijd rond de eeuwwisseling en op een sterk toernooi te Sint-Petersburg in 1905 behaalde hij de eerste prijs.

Alapin-gambiet 

Alapin was een vorser. Hij heeft enige bijdragen geleverd aan de schaaktheorie. Het Alapingambiet in de ruilvariant van het Spaans is van hem afkomstig. De zetten zijn: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lc6 dc 5.0-0 Lg4 6.h3 h5 (diagram).

Ook de Alapinvariant in het Siciliaans, die ontstaat na 1. e4 c5 2. c3, is naar hem genoemd.

Externe links 
 
 

Litouws schaker
Russisch schaker